Das Dry Blackthorn Cider Masters 1986, kurz Blackthorn Masters, war ein von der British Darts Organisation (BDO) organisiertes Dartsturnier, das am 19. Februar 1986 in Oldham (Lancashire) ausgetragen wurde.

Turnierplan

Weblinks 
 Dry Blackthorn Cider Masters 1986. In: mastercaller.com, abgerufen am 22. Mai 2021.

Einzelnachweise 

1986
Dartveranstaltung 1986